Luau ist

 Lūʻau, ein traditionelles Fest auf Hawaii
 Luau (Angola), eine angolanische Stadt an der Grenze zur Demokratischen Republik Kongo
 ein Kurzfilm des US-amerikanischen Regisseurs Tim Burton